

Toponyme 
 Oison est une commune du Loiret.
 voir aussi : Démographie d'Oison.

Hydronyme 
 LOison est une rivière, affluent de la Seine, dont le cours est sis en Normandie dans les départements de l'Eure et de la Seine-Maritime.

Zoologie 
 Loison est le petit de l'oie, et aussi du cygne.